Гернси или Гернзи има више значења:
 Гернзи
 Округ Гернси (Охајо)
 Гернси (Ајова)
 Гернси (Вајоминг)